Gumpang (Bukit Tusam)
 Gumpang (Kartasura)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing